McGinley ist der Familienname folgender Personen:

 Donald McGinley (1920–2005), US-amerikanischer Politiker
 John C. McGinley (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Schriftsteller

 Paul McGinley (* 1966), irischer Profigolfer
 Philip McGinley (* 1981), britischer Schauspieler
 Phyllis McGinley (1905–1978), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ryan McGinley (* 1977), US-amerikanischer Fotograf
 Seán McGinley (* 1956), irischer Schauspieler
 Ted McGinley (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler